Als Jocs Olímpics d'Hivern de 2010 celebrats a la ciutat de Vancouver (Canadà) es disputà una prova de supergegant en categoria femenina d'esquí alpí, que unida a la resta de proves conformà el programa oficial dels Jocs.

La prova es realitzà el 20 de febrer de 2010 a les instal·lacions de Whistler Blackcomb. Participaren un total de 53 esquiadores de 27 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Resultats

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Esquí alpí 2010: super gegant femení 
  www.vancouver2010.com - Esquí alpí 2010: super gegant femení

Esquí alpí als Jocs Olímpics d'hivern de 2010